Les mots pulverulentus, pulverulenta et pulverulentum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « poudreux, couvert de poussière ».

En taxonomie, les mots pulverulentus, pulverulenta et pulverulentum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, voir les listes générées automatiquement : pulverulentus, pulverulenta, pulverulentum.

Notes et références 

Épithète spécifique